Іван Тарасович Сяркевич, більш відомий під псевдонімом Ivan NAVI (укр. Іван Наві) (нар. 06 липня 1992, Львів) — український співак.
 Сяркевич Юрій Іванович (з 2004) — художник, живописець.